A 2002. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 20-án rendezték. Az aranyérmet az amerikai Apolo Anton Ohno nyerte meg. A Magyarországot képviselő Szántó Kornél a 23., Knoch Balázs pedig a 24. helyen végzett.

Ezt a versenyszámot először rendezték meg a téli olimpia történetében.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekord volt érvényben:

Elsőként megrendezett versenyszámként az olimpiai rekord a következők szerint alakult:

Eseménynaptár

Eredmények 
Az előfutamokból az első három helyen célba érkező versenyző jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntőkből az első két versenyző jutott a döntőbe, a harmadik és negyedikek pedig a B-döntőbe.

A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők végső helyezéseinek meghatározásakor először a fordulókban elért pontszámok döntöttek, végül a legjobb elért időeredmény döntött. A futambeli első helyezések 34, a másodikok 21, a harmadikok 13, a negyedikek 8, az ötödikek 5 pontot értek.

Források 

F1500